Премье́р-мини́стр Респу́блики Узбекиста́н () —  На узбекском языке должность звучит как «Бош вазы́р» () — то есть «Главный визи́рь».

Полномочия и задачи 
Премьер-министр Республики Узбекистан является главой Кабинета министров (правительства) Республики Узбекистан, организует и руководит его деятельностью, несёт персональную ответственность за эффективность его работы, председательствует на его заседаниях, подписывает его решения, по поручению президента Республики Узбекистан представляет Кабинет министров (правительство) Узбекистана в международных отношениях, ведёт переговоры и подписывает межправительственные договоры, соглашения и меморандумы, по согласованию с президентом распределяет обязанности между заместителями премьер-министра, принимает решения по вопросам государственного и хозяйственного управления, не требующим рассмотрения на заседании Кабинета министров, представляет кандидатуры в члены Кабинета министров президенту после одобрения их Законодательной палатой Олий Мажлиса, вносит президенту представление о назначении и освобождении от должности хокимов (губернаторов) областей и города Ташкента, осуществляет общую координацию деятельности министерств, государственных комитетов и других органов государственного управления в целях обеспечения достижения задач, поставленных перед правительством, принимает решения по возникшим разногласиям, представляет в обе палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан ежегодный доклад Кабинета министров об итогах социально-экономического развития за истекший год и основных приоритетах на очередной год, кроме того выполняет другие функции, предусмотренные законами Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями президента Республики Узбекистан. По вопросам, входящим в его компетенцию, издает распоряжения и рекомендации, систематически и достоверно информирует президента о работе Кабинета министров. Также, премьер-министр Узбекистана временно заменяет президента Узбекистана на территории Узбекистана в момент, когда президент Узбекистана временно покидает территорию Узбекистана для посещения иностранных государств по государственным или частным делам. По вопросам, входящим в его компетенцию, издает распоряжения и рекомендации, систематически и достоверно информирует президента о работе Кабинета министров. В случае отсутствия премьер-министра (зарубежный визит, болезнь или иные причины), его обязанности временно на территории Узбекистана выполняет первый заместитель премьер-министра, или по консенсусу один из заместителей премьер-министра.

Рабочей и главной резиденцией премьер-министра Узбекистана является Дом Правительства на площади Мустакилли́к (Независимости) в самом центре Ташкента. Официальный сайт — Правительственный портал gov.uz .

Порядок назначения Премьер-министра 
Согласно Конституции Республики Узбекистан, кандидатуру премьер-министра выдвигается политической партией, имеющей большинство в Законодательной палате или блоком партий, получивших наибольшее количество голосов в парламенте. После рассмотрения в течение десяти дней выдвинутой кандидатуры, Президент выносит её на рассмотрение Парламентом Узбекистана.

Согласно статье № 4 закона "О кабинете министров Республики Узбекистан" кандидатура Премьер-министра предлагается политической партией, набравшей наибольшее количество депутатских мест на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, или несколькими политическими партиями, получившими равное наибольшее количество депутатских мест. Президентом Республики Узбекистан после рассмотрения представленной кандидатуры на должность Премьер-министра в десятидневный срок предлагает её на рассмотрение и утверждение палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Кандидат на должность Премьер-министра при рассмотрении и утверждении его кандидатуры в Олий Мажлисе Республики Узбекистан представляет программу действий Кабинета Министров на ближайшую и долгосрочную перспективу. Кандидатура Премьер-министра считается утвержденной, если за неё будет подано более половины голосов от общего числа соответственно депутатов Законодательной палаты и членов Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

В случае двукратного отклонения Олий Мажлисом Республики Узбекистан кандидатуры на должность Премьер-министра, Президент Республики Узбекистан назначает исполняющего обязанности Премьер-министра и распускает Олий Мажлис Республики Узбекистан. Действующий Кабинет Министров слагает свои полномочия перед вновь избранным Олий Мажлисом Республики Узбекистан, но продолжает свою деятельность до формирования нового состава Кабинета Министров в соответствии с решением Президента страны.

Список премьер-министров Республики Узбекистан

Примечания

Ссылки 
 

Узбекистан